José Manuel Blecua Perdices (né en 1939), philologue et académicien espagnol ;
José Manuel Blecua Teijeiro (1913-2003), père du précédent, philologue et universitaire espagnol.